

Miejscowości w Polsce 
 Kalwa – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Kalwa – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald

Inne 
 Kalwa – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym
 Kalwa – rzeczka, przepływająca przez Tylkowo i wpadająca do jeziora Kalwa, inna nazwa to Tylkówka